A barkósfakúszfélék (Rhabdornithidae) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe tartozó család. 2004-ben a különálló család szintjéről beolvasztották a seregélyfélék (Sturnidae) közé.

Rendszerezés 
A családba az alábbi nem és fajok tartoznak:

 Rhabdornis (Reichenbach 1853) – 4 faj.
 hosszúcsőrű barkósfakúsz (Rhabdornis grandis)
 barnafejű barkósfakúsz (Rhabdornis inornatus)
 csíkosfejű barkósfakúsz (Rhabdornis mysticalis vagy Rhabdornis mystacalis)
 Viszajan-szigeteki barkósfakúsz (Rhabdornis rabori) - korábban a barnafejű barkósfakúsz alfaja Rhabdornis inornatus rabori  néven

Jegyzetek

Források 
 Biolib szerinti rendszerbesorolása

 
Madárcsaládok

ca:Rhabdornis
es:Rhabdornis
fr:Rhabdornis